

Израильская хоккейная лига в сезоне 2008/2009 
Сезон 2008/2009- это 18 сезон ИзХЛ
   
Начался 31 октября 2008 года и завершился 27 марта2009 года.
В этом году ИзХЛ расширилась до 8 участников. Команда из Метулы Маккаби и команда Айс Тайм Герцлия.

Чемпионом стала команда «Айс Тайм»Герцлия победившая в финале команду «Монфорт» Маалот со счётом 6:1.
Третье место завоевали хоккеисты «Пираньес» Бат-Ям, победившие ХК Метула со счётом 7:4

Регулярный чемпионат 
Команды были разбиты на две группы, в каждой из которых прошёл однокруговой турнир.
На следующем этапе проходили стыковые матчи.

Группа А

Группа B

Стыковые игры 

* Команды получили дополнительное очко

^ Победа/поражение в овертайме

Плей-офф

1/4 финала 
Пираньес — Маккаби Метула 7 : 1 (2:0, 2:1, 3:0)

ХК Метула — ХК Мерказ 8 : 0 (5:0, 2:0, 1:0)

Айс Тайм — Хоукс Хайфа 7 : 2 (2:1, 1:1, 4:0)

Монфорт — Иглз Реховот 17 : 1 (7:0, 4:1, 6:0)

1/2 Финала.

Матч за 3-е место

Финал.

См. также

Ссылки 
 ИзХЛ в сезоне 2008/2009 на Интернациональном хоккейном форуме.

Израильская хоккейная лига
2008 год в хоккее
2009 год в хоккее